Antoine Deidier – abate, matematico e medico francese
 Roberto Deidier – biologo francese